Ку́бок Ла́твии по футбо́лу 2015/16 го́да — 74-й розыгрыш Кубка Латвии по футболу.

1/64 финала 

1«Ринужи» отказались от участия в розыгрыше Кубка Латвии.
2«Супер Нова» отказалась от участия в розыгрыше Кубка Латвии.
 Лачплесис (Рига), Бандава (Приекуле), ЮФЦ Добеле, Compact.lv (Рига), Упесциемс, Фортуна (Огре), Балви, Мариенбург (Рига), Монарх (Рига) проходят дальше по результатам жеребьёвки.

1/32 финала 

3«Мариенбург» 7 июля отказался от участия в розыгрыше Кубка Латвии. В связи с тем, что отказ последовал только в день игры, клуб оштрафован на 400 евро.4«Огре» 27 июня отказалась от участия в розыгрыше Кубка Латвии.
 Добеле проходит дальше по результатам жеребьёвки.

1/16 финала

1/8 финала 

 Бабите проходит дальше по результатам жеребьёвки вследствие исключения Гулбене из Высшей лиги.

1/4 финала

1/2 финала 

|}

Финал

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2015
 Первая лига Латвии по футболу 2015
 Вторая лига Латвии по футболу 2015

Примечания

Ссылки 
 Результаты розыгрыша на сайте Латвийской футбольной федерации
 

2015/2016
Латвия
Футбол в Латвии в 2015 году
Футбол в Латвии в 2016 году